Het GM G-platform was een autoplatform van het concern General Motors tussen 1969 en 2011. Er zijn twee soorten gemaakt van het GM G-platform, namelijk een voor voorwielaangedreven auto's en een voor achterwielaangedreven auto's. Het platform werd gebruikt voor Chevrolet's, Pontiac's en Oldsmobile's.
 1969-1972 GM G-platform (RWD)
 1982-1988 GM G-platform (RWD)
 1995-2011 GM G-platform (FWD)

Autoplatform
General Motors